Karjala Cup 2002 steht für folgende Eishockeyturniere:

 Karjala Cup 2002 (April), Teil der Euro Hockey Tour 2001/02
 Karjala Cup 2002 (November), Teil der Euro Hockey Tour 2002/03